

Chanson 

 La Lettre, chanson de Léo Ferré, publiée sur l'album Amour Anarchie sortie en 1970 ;
 La Lettre, chanson de Lunatic, publié sur l'album Mauvais œil sortie en 2000 ;
 La Lettre, chanson de Lara Fabian (2005, reprise de Écris-moi une lettre de rupture de Patsy en 1993, les deux écrites par Jean-Félix Lalanne) 
 La Lettre, chanson de Renan Luce sortie en 2006.

Cinéma 

 La Lettre, film de René Le Somptier sorti en 1914 ;
 La Lettre, film de Louis Mercanton sorti en 1930 ;
 La Lettre (The Letter), film de William Wyler sorti en 1940 ;
 La Lettre (Letter from the Dead), film de Johan Jacobsen sorti en 1946 ;
 La Lettre, court métrage de Michel Gondry sorti en 1998 ;
 La Lettre, film de Manoel de Oliveira sorti en 1999 ;
 La Lettre, film de Patrick Boivin sorti en 2006 ;
 La Lettre, court métrage de François Hanss sorti en 2007 à la mémoire de Guy Môquet.

Littérature 

 La Lettre, poème de Ghérasim Luca publié en 1960 ;
 La Lettre, nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1887 ;
 La Lettre,  de la série de bande dessinée Jérôme K. Jérôme Bloche de Alain Dodier, publié en 2002.

Peinture 

  (1660-1665), Gerard ter Borch, huile sur toile () Royal Collection (Royaume-Uni)
 La Lettre, tableau peint par Jean Béraud en 1908.

Télévision 

 La Lettre, téléfilm de René Lucot diffusé en 1960 ;
 La Lettre, téléfilm de Bertrand Tavernier diffusé en 1997 ;
 La Lettre, épisode de la série télévisée Hannah Montana diffusé en 2009.

Voir aussi 
 La Lettre à Élise (Bagatelle en la mineur, WoO 59), pièce musicale pour piano en la mineur composée par Ludwig van Beethoven

 La Lettre A, publication confidentielle consacrée à l'actualité politique et économique en France
 La Lettre AAAF, publication mensuelle de l'Association aéronautique et astronautique de France